Sette secondi più tardi (Timeslip) – film del 1955
 Timeslip – serie televisiva britannica 1970-1971
 Timeslip – videogioco del 1985
 Timeslip – gruppo musicale giapponese
 Timeslip – personaggio dei fumetti Marvel Comics